Sbor může označovat:
 Pěvecký sbor – hudební těleso tvořené výhradně zpěváky
 Sbor (církev) – místní církevní společenství
 Hasičský záchranný sbor České republiky – organizace, jejíž úkolem je ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel
 Sbor dobrovolných hasičů
 Armádní sbor – vojenská jednotka
 Zákonodárný sbor – parlament
 Sbor volitelů – volí například prezidenta USA 
 Sbor národní bezpečnosti – policejní sbor v totalitním Československu
 Megasbor

Externí odkazy